Pierced from Within è il terzo studio album della band newyorkese di brutal death metal Suffocation, pubblicato nel 1995 dalla Roadrunner Records.

Tracce

Formazione 
 Frank Mullen - voce
 Terrence Hobbs - chitarra
 Doug Cerrito - chitarra
 Chris Richards - basso
 Doug Bohn - batteria

Note

Collegamenti esterni